Jernbanan är en romansvit av författaren Sara Lidman.

Jernbanesviten består av sju romaner:
 Din tjänare hör (1977)
 Vredens barn (1979)
 Nabots sten (1980)
 Den underbare mannen (1980)
 Järnkronan (1980)
 Lifsens rot (1996)
 Oskuldens minut (1999)
Bokserier